Saint-Pellerin ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Pellerin (Eure-et-Loir), Département Eure-et-Loir
 Saint-Pellerin (Manche), Département Manche